Existen dos tratados de paz firmados en la ciudad de Aquisgrán (en francés Aix-la-Chapelle), a los que suele aludirse indistintamente como tratado de Aquisgrán o tratado de Aix-la-Chapelle:

 El tratado de Aquisgrán de 1668, firmado entre Francia y España para finalizar la guerra de Devolución;
 El tratado de Aquisgrán de 1748, pactado por Francia, Gran Bretaña y las Provincias Unidas, que puso fin a la Guerra de Sucesión Austríaca.

Véase también
 Congreso de Aquisgrán (1818), o de Aix-la-Chapelle, celebrado entre Gran Bretaña, Austria, Prusia, Rusia y Francia tras las Guerras Napoleónicas.